L’Amant, une pièce de théâtre d’Harold Pinter publiée en 1963 ;
 L’Amant, un roman de Marguerite Duras, publié en 1984 ;
 L’Amant, un film franco-britannico-vietnamien, adapté du précédent roman, réalisé par Jean-Jacques Annaud en 1992 ;
 L'Amant, un film russe réalisé par Valeri Todorovski, sorti en 2002.

Voir aussi 
 , titre de plusieurs oeuvres
 , titre de plusieurs oeuvres

de:Liebhaber